Little Rapid River ist der Name folgender Flüsse:

 Little Rapid River (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Little Rapid River (Ontario) in Kanada
 Little Rapid River (Rapid River), Nebenfluss des Rapid River in Tasmanien, Australien